Torre Aragonese a Porto Torres;
 Torre Aragonese a Torre Melissa, frazione di Melissa.